Лубна:

 Лубна (приток Дона) — река в Липецкой области.
 Лубна (приток Цона) — река в Орловской области.